Pravljična šahovska figura ali tudi heterodoksna šahovska figura je vrsta figure, ki se ne uporablja v klasičnem (ortodoksnem) šahu, pač pa v nekaterih šahovskih različicah in šahovskih problemih.

Razvrstitev pravljičnih figur 

Razvrstitev figur je zelo težka, saj si jih sestavljavci problemov (kompozitorji) izmišljajo nove in nove. Specializirani program za reševanje WinChloe pozna več kot 1200 pravljičnih figur. Večina figur (čeprav ne vse) sodi v eno od treh skupin, nove figure pa lahko nastanejo s kombiniranjem obstoječih figur.

Tekači 

Tekač (Leaper) je figura, ki se premika za določeno razdaljo in lahko preskočijo svoje ali nasprotne figure. Gibanje figure opišemo s premikom v vodoravni in navpični smeri. Običajni skakač je tako opisan kot (2,1) tekač, ali pa povsem enako (1,2) tekač.
V šatrandžu, predhodniku šaha, sta figuri, iz katerih sta izšla lovec in dama, tekača: alfil je (bil) (2,2) tekač (premika se za dve polji po diagonali), ferz pa (1,1) tekač. Tekači imajo lahko več načinov gibanja hkrati. Kralj je tako (1,1) in (1,0) tekač, povedano drugače, premakne se lahko na vsako sosedno polje. Tekači ne morejo vezati figure, lahko pa izvedejo vilice.

Jahači 

Jahač (Rider) se lahko premakne poljubno daleč v neki smeri, če na njegovi poti ni drugih figur. V običajnem šahu so trije jahači: trdnjava je (1,0) jahač, lovec je (1,1) jahač, ter dama, ki je kombinacija obeh, torej (1,1) in (1,0) jahač.
V pravljičnem šahu je najpogostejši jahač nočni jahač (nightrider) , ki lahko naredi poljubno število skakačevih (2,1) skokov. Jahači lahko vežejo nasprotnikove figure.

(Pre)skakači 

Skakači (Hopper) so figure, ki morajo preskočiti drugo figuro (svojo ali nasprotnikovo). Običajni skakač ni skakač v pravljičnem pomenu! Če skakač ne more preskočiti druge figure, se ne more premakniti. V običajnem šahu ni pravljičnih skakačev. 

Najpopularnejši pravljični skakač je kobilica (grasshopper), ki se giblje kot dama, v vse smeri, s tem da mora preskočiti drugo figuro in pristati na polju za njo. Kobilica na diagramu desno lahko skoči na označena polja (b2, d1, d7 and h8) lahko pa tudi vzame kmeta a7. V splošnem skakači ne jemljejo figure, ki jo preskočijo (ovire), tako kot je navada v dami.

Zunanje povezave 
- v angleščini:
 Piececlopedia obsežen seznam pravljičnih figur
 All the King's Men  slovar pravljičnih figur 
 Universal Calculation Of Piece Values

Šahovske različice
Problemski šah
Šahovske figure